Павловское — деревня в городском округе Домодедово Московской области России.

Расположена у северной окраины города Домодедово, на правом берегу реки Пахры.

История 
До 14 июня 1954 года деревня была центром Павловского сельсовета. С 1954 до 1994 гг. деревня входила в Ямской сельсовет, с 1994 до 2007 гг. — в Ямской сельский округ Домодедовского района.

Население

Примечания 

Населённые пункты городского округа Домодедово